Гран-Канария:

Топонимы 
 Гран-Канария — один из Канарских островов.
 Гран-Канария — международный аэропорт на одноимённом острове, входящем в архипелаг Канарские острова (Испания).
 Гран-Канария — стадион в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
 Гран-Канария Арена — крытая спортивная арена, расположенная в Лас-Пальмасе-де-Гран-Канария (Испания).
 Гран-Канария ― проектируемая железнодорожная линия на острове Гран-Канария.

Составные топонимы 
 Вальсекильо-де-Гран-Канария — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. 
 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — город в Испании, административный центр провинции Лас-Пальмас на острове Гран-Канария в составе архипелага Канарские острова.
 Санта-Мария-де-Гия-де-Гран-Канария — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова.

Спортивные клубы 
 «Гран-Канария» — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (остров Гран-Канария).
 «Гран-Канария» — испанский женский баскетбольный клуб из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.